Финал НБА 1952 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 1951/1952 и окончание плей-офф. Чемпион Восточного дивизиона «Нью-Йорк Никс» сыграл с чемпионом Западного дивизиона «Миннеаполис Лейкерс».

Чемпионом НБА стал «Миннеаполис Лейкерс», который победил в семи матчах «Нью-Йорк Никс» со счётом 4–3.

Арены

Предстояние

Миннеаполис Лейкерс 
«Миннеаполис Лейкерс» вышел в финал НБА в третьй раз. «Лейкерс» закончили регулярный сезон с результатом 40–26, заняв второе место в Западном дивизионе. «Миннеаполис» победил в полуфинале дивизиона «Индианаполис Олимпианс» 2–0, а в финале Западного дивизиона был сильнее «Рочестер Роялз» 3–1.

Нью-Йорк Никс 
«Нью-Йорк Никс» вышли в финал НБА второй раз подряд. «Никс» закончили регулярный сезон с результатом 37–29, заняв третье место в Восточном дивизионе. «Нью-Йорк» одержал победу в полуфинале дивизиона над «Бостон Селтикс» 2–1, а в финале Восточного дивизиона выиграл у «Сиракьюс Нэшнлз» 3–1.

Регулярный сезон

Плей-офф 1952

Серия

Составы команд

Миннеаполис Лейкерс

Нью-Йорк Никс

Статистика игроков

«Миннеаполис Лейкерс»

«Нью-Йорк Никс»

Примечания

Ссылки 
 
 1952 Finals at NBA.com

НБА в сезоне 1951/1952
Финал НБА
Апрель 1952 года